Дереза — название, которое может относиться к различным ботаническим таксонам:
 Дереза, или карагана кустарниковая () — вид растений рода карагана семейства бобовые.
 Дереза () — род растений семейства паслёновые.
 «Дереза» — сюжет русских, украинских и белорусских народных сказок.
 «Дереза» — советский мультфильм-мюзикл по русской народной сказке.
 Дереза, в просторечии — названия различных колючих кустарников на Руси.

См. также 
 Коза-дереза (значения)